Sündü – centro abitato del distretto di Abşeron, in Azerbaigian
 Sündü – centro abitato del distretto di Qobustan, in Azerbaigian